FRT est un sigle qui peut désigner :
 Farm Radio Trust, une radio malawite ;
 Fédération réunionnaise du travail ;
 Fond pour la recherche technologique, remplacé par l'Agence nationale de la recherche.